De zeventiende etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een bergrit en werd verreden op 5 september 2012 over een afstand van 177 km van Santander naar Fuente Dé.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
 Rob Ruijgh (Vacansoleil-DCM); heeft tijdens deze etappe opgegeven in verband met maag- en darmproblemen.
 Joost van Leijen (Lotto-Belisol); heeft tijdens deze etappe opgegeven.

17
Sport in Cantabrië